

Манкейто — місто, штат Канзас
 Манкейто — місто, штат Міннесота